Ligusticum cynapifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Domenico Viviani och Dc. Ligusticum cynapifolium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
cynapifolium